La stagione 2022 del World Rally Championship-2 è stata la 13ª edizione della principale serie di supporto al campionato del mondo rally e si è svolta dal 20 gennaio al 13 novembre 2022.

Riepilogo 
Le squadre e gli equipaggi hanno gareggiato in tredici eventi, svoltisi contestualmente alla stagione 2022 del campionato del mondo rally, competetendo su auto conformi ai regolamenti del gruppo R e omologate nella categoria cadetta Rally2; come di consueto sono stati assegnati i titoli iridati generali (chiamati anche WRC-2 Open) per piloti, copiloti e squadre, nonché, a partire da questa stagione, anche gli allori Junior per piloti e copiloti nati il o dopo il 1º gennaio 1992 e la Masters Cup per coloro nati il o prima del 1º gennaio 1972.

I titoli piloti e copiloti 2022 sono stati vinti all'ultima gara in Giappone dalla coppia finlandese composta da Emil Lindholm e Reeta Hämäläinen su Škoda Fabia Rally2 Evo, mentre il titolo a squadre è andato alla scuderia tedesca Toksport, per la quale correvano gli stessi Lindholm e Hämäläinen. I titoli Junior sono invece andati allo stesso Lindholm e al copilota irlandese James Fulton, il quale ha gareggiato a bordo di una Hyundai i20 N Rally2. L'italiano Mauro Miele e il francese Laurent Magat, appartenenti a due differenti equipaggi, si sono invece aggiudicati rispettivamente la Masters Cup piloti e quella copiloti.

Calendario 
Il campionato, con i suoi tredici appuntamenti, toccò quattro continenti, con dieci gare disputatesi in Europa, una in Africa, una in Asia e una in Oceania.

Iscritti principali 

Legenda: Nº = Numero di gara.

Risultati 

Legenda: Nº = Numero di gara.

Classifiche 
A partire da questa stagione nel campionato WRC-2 i punti relativi al piazzamento nella power stage venivano assegnati soltanto ai primi tre classificati nella prova anziché ai primi cinque come nel 2021.

Classifica generale piloti 
Per la graduatoria finale piloti erano validi soltanto i migliori sei risultati sui sette appuntamenti a cui i piloti vennero iscritti dalla propria scuderia.

Classifica generale copiloti 
Per la graduatoria finale dei copiloti erano validi soltanto i migliori sei risultati sui sette appuntamenti a cui i piloti venivano iscritti dalla propria scuderia.

Classifica squadre 
Per la graduatoria finale a squadre erano validi soltanto i migliori cinque risultati ottenuti nei sei appuntamenti europei cui ogni scuderia volle prendere parte, più un altro a scelta tra le gare extra-europee.

Classifiche WRC-2 Junior 
I titoli WRC2 Junior piloti e copiloti erano in palio tra coloro nati dal 1º gennaio 1992 in avanti che non avessero partecipato a eventi militando in squadre iscritte al campionato costruttori WRC; per la graduatoria finale erano validi soltanto i migliori sei risultati sui sette appuntamenti a cui i contendenti erano iscritti.

WRC-2 Junior piloti

WRC-2 Junior copiloti

Classifiche WRC-2 Masters Cup 
La  Masters Cup era in palio tra i piloti e i copiloti nati il o prima del 1º gennaio 1972; per la graduatoria finale erano validi soltanto i migliori cinque risultati ottenuti nei sei appuntamenti europei cui ogni equipaggio volle prendere parte, più un altro a scelta tra le gare extra-europee.

WRC-2 Masters Cup piloti

WRC-2 Masters Cup copiloti

Note 
Annotazioni

Fonti

Voci correlate
 Campionato del mondo rally 2022
 World Rally Championship-3 2022

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

World Rally Championship-2
2022